Onufrijenko ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Iwanowitsch Onufrijenko (* 1961), russischer Kosmonaut
 Serhij Onufrijenko (* 1985), ukrainischer Handballspieler

Siehe auch:
 Anufrijenko